Egen steht für:

 Egen, einen Ortsteil und Kirchdorf der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Egen (Sprockhövel), ein Wohnplatz in der Stadt Sprockhövel, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Egen ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Egen (* 1952), Südtiroler Jurist und Politiker
 Austin Egen (1897–1941), amerikanisch-deutscher Sänger, Komponist und Verleger
 Friedrich Egen (1903–1974), deutscher Jurist
 Jean Egen (1920–1995), elsässischer Journalist und Buchautor
 Markus Egen (1927–2021), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Nurbek Egen (* 1975), russisch-kirgisischer Filmregisseur
 Peter Nikolaus Caspar Egen (1793–1849), deutscher Eisenbahnpionier
 Sibilla Egen (1470–1538), deutsche Stifterin
 Tanja Egen (* 1985), deutsche Filmemacherin 
 Ulrich Egen (* 1956), ehemaliger deutscher Eishockeyspieler
 Wilhelm Egen († 1486), katholischer Priester, Benediktiner und Abt des Klosters Murrhardt

EGen steht für:
 Europäische Gemeinschaften

eGen steht für:
 eingetragene Genossenschaft

EGEN